Campile kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Campile, kommun på Korsika,

Irland 

 Campile (ort i Irland), Leinster, Loch Garman, 

Robotskapade Irlandförgreningar